Collegio elettorale di Villanova d'Asti – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Villanova d'Asti – collegio elettorale del Regno d'Italia